Gorrissen ist der Name von
 Ellery von Gorrissen (1886–1973), Flieger
 Georg Gorrissen, ehemaliger Landrat im Kreis Segeberg, Präsident des DRK-Landesverbandes Schleswig-Holstein
 Nina Maria Gorrissen, Geburtsname von Nina von Maltzahn (1941–2022), amerikanische Mäzenin